Bova – miejscowość w Kalabrii
 Bova – marka autobusów

Osoby noszące nazwisko Bova:
 Ben Bova – amerykański pisarz science fiction
 Raoul Bova – włoski aktor